Chynów heißen folgende Orte in Polen:

 Chynów (Powiat Grójecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Grójecki der Wojewodschaft Masowien
 Chynów (Drużbice), Dorf im Powiat Bełchatowski der Wojewodschaft Łódź; siehe Drużbice